est un mot anglais signifiant « drogue ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film muet australien de  sorti en 1924 ;
 Dope, film américain de Rick Famuyiwa sorti en 2015.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de metal industriel formé à Chicago (Illinois) en 1997.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de l'artiste américaine  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Dope, chanson de T.I. sortie en .

Informatique
 DOPE, langage de programmation simple.

Voir aussi